DPK steht als Akronym für:

 die Demokratische Partei Kurdistans, eine kurdische Partei im Irak
 den Deutschen Pudel-Klub e.V. (DPK), einen Rassehundeverein

DPK